Березовка () — упраздненное село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Код КАТО — 116443105.

География 
Село располагалось в западной части района, в 47 км на запад от центра района села Балкашино, в 12 км на юго-запад от центра сельского округа села Приозёрное.

История 
В 2009 г. переведено в категорию иных поселений, включено в состав села Приозёрное.

Население 
В 1989 году население села составляло 331 человек (из них русских 50%).

В 1999 году население села составляло 171 человек (73 мужчины и 98 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 20 человек (9 мужчин и 11 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Сандыктауского района